Klimmer (wielrennen), een wielrenner die goed bergop rijdt
Klimsport, een bergsport
Klimplant, een plant die ondersteuning nodig heeft om omhoog te groeien